Rhiniformes – monotypowy rząd ryb chrzęstnoszkieletowych wyodrębniony w 1996 z rajokształtnych przez McEachran, Dunn i Miyaka.

Systematyka 
Do rzędu Rhiniformes zaliczana jest jedna rodzina: 
 Rhinidae Müller & Henle, 1841
obejmująca następujące rodzaje i gatunki:
 Rhina Bloch & Schneider, 1801 
 Rhina ancylostoma
 Rhynchobatus Müller & Henle, 1837
 Rhynchobatus australiae
 Rhynchobatus djiddensis
 Rhynchobatus laevis 
 Rhynchobatus luebberti
 Rhynchobatus palpebratus
Niektórzy systematycy zaliczają wymienione gatunki do rodziny Rhynchobatidae.

Zobacz też 
 Ryby – wykaz rodzin

Przypisy

Bibliografia